Erik Wisén kan avse:

Erik Wisén (diplomat), 1889-1978, svensk diplomat
Erik Wisén (direktör), 1907-?, svensk direktör, tidigare VD för AB Albin Hagström